Чемпионат Венгрии по футболу 2007/2008 проходил с 20 июля 2007 года по 2 июня 2008 года. Победу в чемпионате в 23-й раз в своей истории одержал клуб МТК.

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели «Печ» и «Вац», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Ньиредьхаза» и «Шиофок».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2007/2008
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2007 году
Спорт в Венгрии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008